CRIF steht als Abkürzung für:

 Conseil Représentatif des Institutions juives de France, Dachverband jüdischer Organisationen in Frankreich
 Conseil régional d’Île-de-France, Regionalrat der französischen Region Île-de-France
 CRIF (Unternehmen), italienische Wirtschaftsauskunftei, für Deutschland siehe Crif Bürgel
 Clemensnäs IF och Rönnskärs IF, der ehemalige Name des schwedischen Eishockeyvereins Clemensnäs HC (nach Vereinigung der beiden Einzelvereine)
 closed reduction internal fixation, eine Operationstechnik in der Orthopädie, siehe Interne Fixation

CRIF